Antonio Farnesio (Parma, 29 de noviembre de 1679 – Parma, 26 de febrero de 1731) fue el octavo duque de Parma y Piacenza. Después de él, a través de la desdendencia de Isabel de Farnesio, reina consorte de España, el ducado pasó a la Casa de Borbón.

Biografía 
Fue el tercer hijo de Ranuccio II Farnesio y de María de Este. Antonio no había pensado nunca en ceñir la corona, pero su hermano mayor, Eduardo II Farnesio, murió antes que su padre y Francisco, a pesar de su largo reinado, murió sin hijos.

Su vida pública se inició a los 18 años con un viaje a las principales ciudades europeas, viaje que además de servirle de instrucción, debía ser un vehículo para unir lazos entre los Farnesio y los soberanos europeos. El viaje se inició el 14 de diciembre de 1697. Para la ocasión, Antonio asumió el título de conde de Sala. Su acompañante fue Alessandro Roncovieri. La primera etapa del viaje transcuió por Milán, donde visitaron la Biblioteca Ambrosiana y donde fueron acogidos por Carlo Borromeo Arese; prosiguieron por Turín y por Francia, donde Antonio permaneció largo tiempo. La etapa sucesiva tuvo lugar por Inglaterra, donde recibió un regalo del rey Guillermo III, los Países Bajos Españoles, Holanda y Alemania. En noviembre de 1699 fueron recibidos en Viena por el emperador Leopoldo I de Habsburgo en persona. De vuelta a Austria pararon en Venecia para celebrar el carnaval del año 1700, después continuaron hasta Roma y Nápoles. Finalmente, el 24 de julio de 1700 volvieron a Parma, después de haberse gastado la suma de  liras de Parma.

Algunas fuentes resaltan que, especialmente después de este viaje, el duque Francisco trató de retrasar su matrimonio y de alejarlo de los asuntos de estado favoreciendo su vida mundana y ociosa. Ciertamente este fue para Antonio un período despreocupado en el cual se pudo dedicar a sus ocupaciones favoritas: el teatro, las cartas y la caza, para las cuales embelleció la reserva de Sala Baganza con un rico pabellón. Sin embargo, el retraso con el cual se casó debido tanto a su animadversión a una relación fija como a la contrariedad de Francisco, probablemente llevó a la extinción de la rama masculina de la familia. La avanzada edad de Francisco, que continuaba sin tener hijos, preocupaba tanto a Isabel de Farnesio, que quería poner a uno de sus hijos sobre el trono ducal, como a la Santa Sede, que quería mantener el statu quo. La solución de este problema solo se solucionó con la llegada al trono de Antonio.

Antonio, duque de Parma y Piacenza 

Cuando Francisco murió de forma imprevista el 26 de febrero de 1727, Antonio se vio catapultado al centro de la escena política. En el momento de la muerte de su hermano se encontraba en Reggio para festejar el carnaval, un carnaval bastante más fastuoso que el parmesano, dado que Francisco practicaba una política de austeridad. Antonio se dirigió a Piacenza para recibir el juramento de sus súbditos pero, para no crear incidentes diplomáticos, no realizó el suyo ni al papa ni al emperador. El problema del matrimonio era ya urgente, así Antonio decidió casarse con una representante de la Casa de Este, Enriqueta. Por los precedentes vínculos nupciales existentes entre las dos familias, fue necesario recibir la dispensa papal. El matrimonio fue celebrado el 5 de febrero de 1728. La nueva duquesa hizo su ingreso en Parma el 6 de julio. 

Los actos de gobierno que Antonio tuvo tiempo de poner en marcha fueron el incremento de las plantaciones de morera con el fin de favorecer la industria de la seda y la apicultura, y el impulso de la Feria de las Mercancías de Piacenza. En 1729, después de 40 años, restableció el uso de máscaras en el carnaval parmesano. De forma imprevista, el 20 de enero de 1731, después de tres días de sufrimiento a causa de los vómitos y las fiebres, el duque moría. Tenía 51 años. En su testamento, redactado un día antes de su muerte, fue nombrado como heredero universal el "vientre preñado" de su mujer, nombrado al mismo tiempo un consejo de regencia formado por la viuda, el obispo Camillo Marazzani, el conde Odoardo Anviti, primer Secretario de Estado, por el conde Federico dal Verme, mayordomo de palacio y por dos gentiles hombres de corte, el conde Jacopo Antonio Sanvitale y el conde Artaserse Baiardi. Ante la falta de un varón, el heredero no nació nunca, habría de sucederle la descendencia de Isabel de Farnesio: el ducado pasó a Carlos de Borbón, hijo de Isabel de Farnesio y del rey Felipe V de España, según lo establecido en el Tratado de La Haya. Nombrándose el 29 de diciembre regente de los ducados a la abuela de Carlos, Dorotea Sofía de Neoburgo, mientras este que acababa de desembarcar en Livorno el 27 llegaba.

Ancestros

Bibliografía 
 Nasalli Rocca, Emilio. I Farnese, dell'Oglio editore, 1969 
 Drei, Giovanni. I Farnese grandezza e decadenza di una dinastía italiana, La Libreria dello Stato, Roma 1954

Enlaces externos  

Farnesio
Nacidos en Parma
Fallecidos en Parma
Duques de Parma
Grandes maestres de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge